Onderdistrict in Indonesië
 Tenggulun (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Aceh Tamiang in de provincie Atjeh
Plaats in Indonesië
 Tenggulun (Tenggulun), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tamiang in de provincie Atjeh
 Tenggulun (Solokuro), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java